Wilhelm von Gibelet ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Gibelet († um 1159), Herr von Gibelet, siehe Wilhelm II. Embriaco
 Wilhelm von Gibelet († nach 1204), Adliger in der Grafschaft Tripolis, siehe Wilhelm Embriaco